Девонисово — название населённых пунктов:

Россия 
 Девонисово — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Девонисово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Девонисово — деревня в Старицком районе Тверской области.